Dans le domaine militaire,  peut désigner :

  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (Chine)
  d'infanterie (France)
  (Japon)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)